a márga, agyagos-karbonátos kőzet
 a vörös márga
 árjástánga-márga

 település
 Márga ( Marga), település Romániában
 Vámosmárga ( Vama Marga), település Romániában